La  du championnat d'Angleterre de football 2010-2011 est la dix-neuvième sous l'appellation Premier League. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Angleterre en une série de trente-huit journées.

Elle est remportée par Manchester United. Le club mancunien finit neuf points devant le tenant du titre, Chelsea FC, Manchester City terminant troisième. Les « Red Devils » remportent leur dix-neuvième titre de champion d'Angleterre, devenant ainsi le club le plus titré devant le Liverpool FC.

Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (3 places directes en Ligue des champions+ 1 en barrages + 1 en Ligue Europa). Les deux autres places européennes sont celles du vainqueur de la FA Cup 2010-2011 et de la Carling Cup 2010-2011 qui sont qualificatives pour la Ligue Europa. L'Angleterre remporte avec la Suède et le Danemark le prix du fair play UEFA, et est donc récompensée d'une place supplémentaire en Ligue Europa, réservée au club le mieux classé au classement fair play. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Championship.

Les 20 clubs participants 

Légende des couleurs

Compétition

Pré-saison 

Le Community Shield oppose comme l'année précédente Manchester United à Chelsea. Les Red Devils prennent leur revanche sur les Blues qui les avaient battus l'année précédente aux tirs au but et s'imposent 3-1.

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Source : Barclays Premier League

|valign=top align=left width=50%|

|}

Domicile et extérieur

Leader journée par journée

Matchs

Statistiques individuelles

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Récompenses mensuelles

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

  Site officiel de la Premier League

2010-2011
Angleterre D1
Championnat M1